Марк Ки́рхнер (; , Нойхаус-на-Ренвеге, , ГДР) — немецкий биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира, чемпион Европы.

Биография 
В 1992 году лишь сенсационная победа Евгения Редькина в индивидуальной гонке на 20 км помешала Кирхнеру стать абсолютным чемпионом игр в Альбервиле. В той гонке Марк пробежал дистанцию быстрее всех, но сделал 3 промаха (0+1+1+1) и получил 3 штрафные минуты. Редькин стрелял точно и опередил Кирхнера на финише на 6,4 секунды, хотя и пробежал гораздо медленнее немца.

В 1994 году в Лиллехаммере, выиграв золото в составе эстафетной команды Германии, Марк стал самым молодым в истории трёхкратным олимпийским чемпионом по биатлону — на тот момент ему было 23 года и 10 месяцев. Там же в Лиллехаммере Марк был удостоен чести нести флаг Германии на церемонии открытия.

В Кубке мира Кирхнер дважды (1990/91 и 1992/93) занимал второе место в общем зачёте: в первом случае Марк уступил Сергею Чепикову, а во втором его опередил Микаэль Лёфгрен.

Завершил спортивную карьеру в 1998 году в 28-летнем возрасте. Рано раскрывшись (уже к 23 годам на его счету было 3 титула олимпийского чемпиона и 6 титулов чемпиона мира), Марк не сумел затем продолжить выступать на том же высочайшем уровне.

В настоящее время Марк Кирхнер является тренером мужской сборной Германии по биатлону, работая в тандеме с Фрицем Фишером.

Ссылки 

 Профиль IBU
 

Биатлонисты по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в Тюрингии
Биатлонисты ГДР
Биатлонисты Германии
Тренеры по биатлону Германии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону